Ulkokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ytterskär (klippa), Nyland, 
 Ulkokarta, ö, Egentliga Finland, 
 Ulkokari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Ulkokari (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 
 Ulkokari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar